Карабелеш Андрій (1906—1964) — закарпатський педагог і поет російської орієнтації.
 Карабелеш Євген Євгенович (1939—2014) — український лікар, депутат багатьох скликань Херсонської міської ради.